Artemi () ist russischer männlicher Vorname.

Der Name ist eine russische Variante des antik griechischen Namens Artemios, welcher sich wiederum von der Göttin Artemis ableitet.

Bekannte Namensträger 

Einzelname
 Artemi († um 1573), russischer Geistlicher und Reformator
Vorname
 Artemi Ajwasjan (1902–1975) sowjetarmenischer Komponist, Dirigent und Cellist 
 Artemi Bagratowitsch Chalatow (ca. 1896–1938), sowjetischer Parteifunktionär und Verleger
 Artemi Lakisa (* 1987), russischer Sportler
 Artemi Sergejewitsch Panarin (* 1991), russischer Sportler
 Artemi Sewostjanow (* 1973), kasachischer Wasserballspieler
 Artemi Werkolski (1532–1545), russisch-orthodoxer Heiliger
 Artemi Iwanowitsch Woronzow (1748–1813), Adliger des russischen Reiches

Weblinks 
 Eintrag auf behindthename.com

Einzelnachweise 

Russischer Personenname
Männlicher Vorname